Panzerschütze steht für:

 eine der Dienstgradbezeichnungen für Soldaten der Bundeswehr im niedrigsten Dienstgrad, siehe Soldat (Sammelbezeichnung für Dienstgrade der Bundeswehr)
 bis Juli 1943 den niedrigsten Dienstgrad der Mechanisierten Infanterie der Wehrmacht, siehe Dienstgrade der Wehrmacht